Матка може да се отнася за:

 Матка, анатомичен орган;
 Матка, село в Република Македония;
 Матка, пролом в Република Македония;
 Матка, язовир в Република Македония.